Боготи́нский полумарафон ()) — ежегодный полумарафон, который проходит в Боготе, Колумбия. По критерию IAAF имеет золотой лейбл. Трасса забега проходит по центральным улицам города. Является одним из самых массовых пробегов в стране. Каждый год на дистанцию выходит до 45 000 человек. На полумарафоне можно увидеть сильнейших бегунов мира. Традиционно проходит в конце июля или начале августа.

Трасса соответствует критериям IAAF, на ней могут фиксироваться мировые рекорды.

Победители

Ссылки 
 Официальный сайт 

Полумарафоны